Хорин:

Персоналии 
 Хорин, Аарон (1766—1844) — раввин, деятель реформистского иудаизма в Венгрии.
 Хорин, Владимир Никитич (1914—1988) — советский учёный, конструктор в области горного машиностроения, доктор технических наук.
 Хорин, Иван Сергеевич (1926—2012) — доктор философских наук, профессор, академик Академии гуманитарных наук, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Топоним 
 Хорин — хутор в России.

См. также 
 Корин — коммуна в Германии.